Сандифорт, Жерард (1779—1848) — голландский врач, профессор анатомии и физиологии; сын Эдуарда С..
 Сандифорт, Эдуард (1742—1814) — голландский врач и анатом.

Примечания